Nikolai Jepantschin () ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexejewitsch Jepantschin (1857–1941), russischer General im Ersten Weltkrieg 
 Nikolai Petrowitsch Jepantschin (1787–1872), russischer Admiral